Giorgios Papakonstandinou, Grieks politicus
Michalis Papakonstandinou, Grieks politicus